Kohlberg heißen folgende geographischen Objekte:

 Kohlberg (Oberpfalz), Markt im Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Kohlberg (Steiermark), Katastralgemeinde und Ortschaft, Steiermark
 Kohlberg (Württemberg), Gemeinde im Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
Gemeindeteile:
 Kohlberg (Deggendorf), Ortsteil der Stadt Deggendorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Kohlberg (Windeck), Ortsteil der Gemeinde Windeck, Rhein-Sieg-Kreises, Nordrhein-Westfalen
 Kohlberg (Gemeinde Oberhaag), Ortsteil von Oberhaag, Bezirk Leibnitz, Steiermark

Berge (sortiert nach Höhe):
 Kohlberg (Lenggries) (1040,9 m), zwischen Langeneck und Letten (Lenggries), Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Kohlberg (Neuhausen) (837,1 m), im Erzgebirge nahe Rauschenbach (Neuhausen/Erzgeb.), Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Kohlberg (Niederösterreich) (708 m), bei Pottschach, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Kohlberg (Kammlach) (680 m), nahe Oberkammlach (Kammlach), Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Kohlberg (Fichtelgebirge) (633 m), im Kohlwald/Fichtelgebirge bei Arzberg, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Kohlberg (Garmersreuth) (528 m), im Fichtelgebirge bei Garmersreuth, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Kohlberg (Neuenrade) (515 m), in der Iserlohner Höhe bei Neuenrade, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Kohlberg (Waldviertel) (490 m), Berg südöstlich von Weitersfeld in Niederösterreich
 Kohlberg (Güntersberge) (486,2 m), im Unterharz nahe Güntersberge (Harzgerode), Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt; siehe Güntersburg
 Kohlberg (Spessart) (328 m), im Spessart bei Niedersteinbach, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Kohlberg (Mühltal) (270 m), im Odenwald
 Kohlberg (Darmstadt) (208,1 m), in Hessen
 Kohlberg (Pirna) (204,8 m), bei der Südvorstadt (Pirna), Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen

sowie:
 Eschweiler Kohlberg, Bergbaurevier bei Aachen, Nordrhein-Westfalen

Kohlberg ist der Familienname folgender Personen:
 Benny Kohlberg (* 1954), schwedischer Skilangläufer
 Eduardo Kohlberg Ruiz (* 1977), bolivianischer Tennisspieler
 Etan Kohlberg (* 1943), israelischer Arabist und Schia-Experte
 Jerome Kohlberg, Jr. (1925–2015), US-amerikanischer Manager
 Lawrence Kohlberg (1927–1987), US-amerikanischer Psychologe und Erziehungswissenschaftler

Siehe auch:
 Colberg
 Kolberg
 Kohlbergs Theorie der Moralentwicklung